Ани́ш Ча́ганти (; 30 января 1991, Редмонд) — американский  и  индийского происхождения. Его дебют как кинорежиссера с триллером «Поиск» (2018) удостоился приза Альфреда П. Слоуна за полнометражный фильм на кинофестивале «Сандэнс» (2018).

Биография 
Аниш Чаганти родился в Редмонде, штат Вашингтон, и вырос в Сан-Хосе, штат Калифорния. Его родители, уроженцы штата Андхра-Прадеш, Индия, переехали в США в 1980-х годах. Его отец, получивший степень магистра компьютерной инженерии в Университете Дрекселя, занимает должность директора и главного технического директора в компании по изданию, консалтингу и поставкам программного обеспечения, основанной обоими его родителями, компанией AppEnsure Inc.

Чаганти посещал Христианскую среднюю школу Валли с 2005 по 2009 г. В 2013 г. он окончил Школу кинематографических искусств Университета Калифорнии по специальности «кинематограф и производство телевизионных программ».

Известные работы 
 2018 — Поиск
 2020 — Взаперти

Примечания

Ссылки 
 Forbes 
 Times of India
 Bloomberg
 Datebook Sfchronicle
 New York Times
 Deadline
 

Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии